Зоја Одак (Сплит, 17. октобар 1947) је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|1
|4
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|4
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|3
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|9
|6
|17
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали (ТВ серија) || Учитељица
|-
| 1977. || Човик и архитектура (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Мештрова жена
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија) || Бланка / Бланка Мариниц
|-
| 1985. || Ада || Ада
|-
| 1985. || Самоубица (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Досије || /
|-
| 1986. || Посјет (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Тридесет коња (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Птице небеске (ТВ мини серија) || /
|-
| 1989. || Адађо || Зора
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Туђинац (ТВ мини серија) || Родица 
|-
| 1991. || Бужа (ТВ филм) || /
|-
| 1991. || Прича из Хрватске || Лукина жена
|-
| 1998. || Агонија || Изабелина љубавница
|-
| 1999. || Да ми је бити морски пас || Доменикова жена (глас)
|-
| 1999. || Гарциа || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Сплићани
Биографије живих особа
Добитници награде Златна арена
Добитнице и добитници награде Она и он